

Patronyme 

 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste et écrivain français.
 Georges Louis Marie Leclerc de Buffon (1764-1794), militaire français, fils du précédent.
 Victor Leclerc de Buffon (1792-1812), fils « attribué » au précédent, militaire français.
 Benjamin Nadault de Buffon (1804-1880), ingénieur en chef des ponts et chaussées.
 Henri Nadault de Buffon (1831-1890), magistrat et historien, arrière petit-neveu du naturaliste. Fondateur en 1873 et premier président des Hospitaliers-Sauveteurs bretons jusqu'en 1878.
 Lorenzo Buffon (1929-), footballeur italien.
 Gianluigi Buffon (1978-), footballeur italien.

Toponyme 

 Buffon, commune française de la Côte-d'Or.
 Grande Forge de Buffon, forge développée par le naturaliste Buffon dans la localité ci-dessus.

Autres 
 Buffon, cratère lunaire.
 (7420) Buffon, astéroïde.
 Rue Buffon, rue de Nantes.
 Rue Buffon, voie parisienne.
 Rue de Buffon, rue de Rouen.
 Lycée Buffon, établissement public d'enseignement secondaire de Paris.
 Les Cinq martyrs du lycée Buffon, résistants fusillés par les nazis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme